Орден Мопса (нем. Mopsorden) — тайное общество, основанное баварским герцогом Клеменcом Августом в 1740 году.

К вступлению в орден допускались и женщины.

История основания 
В XVIII веке мопс являлся самой популярной породой собак в Европе.

Каждый уважающий себя аристократ обязан был иметь мопса.

Традиционно считалось, что эти собаки отличаются повышенной преданностью и надежностью.

В Германии в XVIII веке (в 1738 году) эдиктом Папы Римского Климента XII католикам было строжайше запрещено вступать в масонскую ложу, при этом нарушители подлежали ужасному наказанию — отлучению от церкви.

Согласно изобличительной статье 1745 года, Орден был основан теми, кто не пожелал подчиниться запрету Папы.

Поначалу это были лишь католики, однако затем среди членов ложи появились и протестанты.

Таким образом, «мопсы», по факту, были группой «антиобщественных элементов».

Эмблема организации 
В качестве официальной эмблемы общества было избрано изображение морды мопса.

Обряд вступления новых членов 
Официальный ритуал орденской инициации выглядел следующим образом: новички общества должны были, надев собачьи ошейники, царапаться в двери, желая войти.

После того, как их впускали, им завязывали глаза и девять раз водили вокруг ковра с гигантским изображением мопса.

Эта церемония сопровождалась невероятным шумом, поскольку все члены общества одновременно массово лаяли, проверяя так новообращенного на прочность.

В заключение от нововступивших требовали поцеловать фарфоровую статуэтку Великого Мопса под хвост и пролаять девиз «Memento mori», демонстрируя таким образом полную преданность ордену.

Постулаты организации 
В центре внимания адептов тайного общества были новые и древние споры, касающиеся естественных и гуманитарных наук, а также философии.

Орденская иерархия 
Старшие члены ордена носили под своей одеждой серебряные медальоны с изображением пса.

Друг друга они называли «мопсами» (нем. Möpse.)

Вся жизнь в сообществе напрямую подчинялась приказам Великого Мастера, мужчины или женщины.

Помимо этого члены ордена с радостью приобретали для себя фарфоровые и ювелирные изделия в виде мопсов, изготовленные по спецзаказу на фабрике известного немецкого производителя фарфора Иоганна Иоахима Кендлера.

Запрет деятельности и вероятное восстановление в XX веке.

Через 8 лет после основания ордена, в 1748 году, его официально объявили незаконным после громкого судебного процесса.

Однако некоторые ученые придерживаются мнения о том, что Орден Мопса нелегально просуществовал вплоть до начала XX века.

Например, по официальным данным властей Германии, в 1902 году в Лионе (Французская Республика) все ещё оставались некоторые действующие члены Ордена Мопса.

Источники 
 https://kulturologia.ru/blogs/200217/33541/
 https://feedup.ru/lyubopytnoe-o-samoj-neobychnoj-masonskoj-lozhi-orden-mopsa/
 https://sci-hit.com/2017/02/taynyy-orden-mopsa.html
 https://yagazeta.com/nepoznannoe/tajny/orden-mopsa-tajnaya-lozha/
 http://valentin-pikul.ru/articles/Lyubopytnoe-o-samoy-neoby/
 https://menstois.ru/blog/43489731289/Orden-Mopsa:-taynoe-obschestvo-XVII-veka,-gde-vse-layali-drug-na
 http://vestnikk.ru/dosug/legends/30947-tayna-samoy-zagadochnoy-masonskoy-lozhi-orden-mopsa.html
 https://chert-poberi.ru/interestnoe/orden-mopsa-taynoe-obshhestvo-xvii-veka-gde-vse-layali-drug-na-druga.html
 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsntch.com%2F3-strannyh-fakta-o-tom-chto-masony-tak-lyubili-mopsov-chto-sozdali-orden-mopsa%2F
 https://analitic.livejournal.com/5427401.html
 https://homsk.com/martin/iz-istorii-taynogo-obshchestva-ordena-mopsa-v-kotorom-priverzhentsy-layali-drug-na-druga
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Mopsorden
 https://mopsorden.se/
 https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Pug

Католические ордены